Александр Ануфриев:
 Ануфриев, Александр (род. 1984) — латвийский футбольный судья.
 Ануфриев, Александр Александрович (1926—1966) — советский легкоатлет.